Beaumon ist der Familienname folgender Personen:
 Leon Beaumon (1898–1981), US-amerikanischer Schauspieler
 Sterling Beaumon (* 1995), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Beaumont